En anglais, le mot  (du verbe  qui signifie gâcher ou gâter) possède plusieurs significations.

Ce terme anglais est directement issu de l'ancien français espoillier (qui donnera  en français moderne), verbe provenant du latin spoliare signifiant , . Le terme spoiler, comme une grande partie du lexique anglais est donc un dérivé direct du français (ancien français en l'occurrence).

Technique

Aérodynamique

En aéronautique 
Un spoiler est une surface mobile actionnée pour diminuer (détruire) la portance d'une partie d'une aile.

Éoliennes 
Sur certaines éoliennes il s'agit d'un dispositif situé sur le bord d'attaque des pales pour les ralentir par grand vent.

En automobile 

On appelle également « spoiler » un aileron monté à l'avant ou à l'arrière d'une voiture servant à augmenter l'appui au sol des pneumatiques. Cette notion est prise au domaine de l'aéronautique. Dans ce cas, le spoiler détruit la portance et crée une déportance (portance négative).

Par extension, dans le monde du  automobile, un spoiler peut faire référence au bouclier (pare-chocs avant) profilé d'un véhicule. Généralement, un spoiler est un accessoire commercial sans grand effet aérodynamique, destiné à remplacer le bouclier de série dans le but de valoriser l'esthétique du véhicule.

Snowboard 
Le spoiler est la partie arrière de la fixation sur laquelle est plaqué le mollet du snowboarder.

Roller 
En patinage, le spoiler est une forme rigide, généralement articulée, qui renforce la partie haute du patin et positionnée à l'arrière.

Narration

D'une œuvre 
Le terme spoiler est employé pour désigner un document ou un texte qui dévoile tout ou une partie de l'intrigue d'une œuvre (livre, film, jeu vidéo), et donc gâche le plaisir et la surprise de la personne de découvrir l'œuvre par elle-même (par exemple, un résumé qui raconte la mort d'un personnage principal d'un film). La banque de terminologie canadienne Termium donne comme équivalents français « rabat-joie » et « divulgâcheur », ce dernier terme ayant été proposé par l'Office québécois de la langue française en 2014. De manière plus classique, le verbe anglais  peut être usuellement remplacé par les verbes « dévoiler » ou « divulguer ». En 2019, « divulgâcher » entre dans le dictionnaire Larousse.

On nomme  le fait de donner des éléments de l'intrigue.

Sur internet 
 Un « anti-spoiler » est parfois utilisé afin de cacher une partie du contenu d'un message sur un forum, ou d'un article par exemple. Ainsi, le lecteur pourra choisir de dévoiler ou pas la partie cachée. Le « spoil » concerne également les jeux vidéo.
 Dans le contexte du géocaching, le spoiler est une photo prise sur le lieu de la recherche qui contient l'endroit précis de la cache.

 Spoiler est aussi une balise BBCode : [spoiler]Ce texte sera donc caché.[/spoiler]

Personnage 
 Spoiler est un personnage de fiction, appartenant à DC Comics, créé par Chuck Dixon et Tom Lyle dans Detective Comics #647 (). C'est une alliée de Batman.

Paronyme 
Ne pas confondre avec le verbe français « spolier » (dont le terme anglais décrit plus haut est en fait initialement dérivé) qui signifie dans son sens moderne .

Notes et références